|}
Die Bahnstrecke Hyrynsalmi–Kuusamo war eine von der deutschen Wehrmacht in den 1940er Jahren erbaute Schmalspurbahn in der Mitte Finnlands nahe der sowjetischen Grenze.

Geschichte 
Nachdem Hyrynsalmi 1939 Eisenbahnanschluss erhielt, war die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg bestrebt, die 178 km entfernt liegende Stadt Kuusamo zu erreichen. Gebaut wurde eine Heeresfeldbahn in der Spurweite von 750 mm. Der Betrieb konnte am 3. September 1942 aufgenommen werden. Bereits zwei Jahre später, mit dem Vorrücken der Sowjetarmee musste der Betrieb wieder aufgegeben werden. 1948 wurden die Gleise abgebaut.

In den Jahren 1956–1961 wurde zwischen Hyrynsalmi und Taivalkoski die Bahnstrecke Kontiomäki–Taivalkoski in russischer Breitspur errichtet, die bis Korvua die alte Trasse zumeist mitbenutzte. Diese Bahnstrecke ist seit 2004 nur noch bis zum Trennungsbahnhof Pesiökylä in Betrieb.

Galerie

Literatur 
 Lars Westerlund: Saksan vankileirit Suomessa ja raja-alueilla 1941-1944, Helsinki: Tammi, 2008, ISBN 978-951-31-4277-3.
 DVD „Kuolemanrata“. Ein Film von Timo Koivisto, Nimbus-Filmi, 1999.

Weblinks 

 Infos bei www.taivalkoski.fi (finnisch)

Bahnstrecke in Finnland
Militärbahn